Рясовский — фамилия

 Рясовский, Василий Григорьевич (1830—1904) — действительный статский советник.
 Рясовский, Григорий Андреевич (1798—1864) — доктор медицины, адъюнкт Московского университета.